Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pobocza Teatru w Toruniu – przegląd form teatralnych, odbywający się od 1993 roku w Toruniu. Jego organizatorem był Teatr Młodyżywiec, a pomysłodawcą Tadeusz Misiaszek Przybyszewski.

Opis festiwalu 
W trakcie festiwalu prezentowane są nowe, polskie wydarzenia teatralne. W ramach festiwalu odbywają się także imprezy towarzyszące: wystawy plastyczne, koncerty, projekcje filmów, spotkania z artystami i twórcami przedstawień.

Zobacz też 
 Teatry w Toruniu
 Festiwale w Toruniu

Linki zewnętrzne 
 Teatr Wiczy w Toruniu

Festiwale teatralne w Polsce
Festiwale i przeglądy w Toruniu
Teatr w Toruniu